Бе́льский райо́н — административно-территориальная единица в составе Кировской области РСФСР, существовавшая в 1935—1956 годах. Административный центр — село Талица.

История 
Район образован в 1935 году из части территории Унинского и Фаленского районов.

В 1956 году район был ликвидирован с передачей территории Фаленскому району.

Административное деление 
В 1950 году в состав района входило 14 сельсоветов и 186 населённых пункта:

Примечания 

Упразднённые районы Кировской области